Joyce Reynolds kan syfta på bland andra:

* Joyce Reynolds (född 1918), brittisk antikvetare
 Joyce Reynolds (född 1924), amerikansk skådespelerska